Saldañes – abitanti di Saldaña (Spagna)
Saldañes – abitanti di Saldaña de Burgos